Ла Нуева Росита има више значења:

 Ла Нуева Росита (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Нуева Росита (Којутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Нуева Росита (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Нуева Росита (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику